Улица Улья́нова — улица в Нижнем Новгороде. Проходит от площади Минина и Пожарского до Трудовой улицы. Названа в честь И. Н. Ульянова, преподавшего в расположенной на этой улице Нижегородской мужской гимназии. Прежнее название Тихоновская, по церкви в честь святителя Тихона, епископа Амафунтского.

Достопримечательности 
 Здание Крестьянского поземельного банка на перекрёстке с улицей Пискунова. В настоящее время Дворец детского творчества имени В. П. Чкалова.

Известные жители 

д. 38 — Сергей Мицкевич (мемориальная доска)

Проезд 
На участке от улицы Пискунова до улицы Семашко движение по улице одностороннее. На остальном протяжении двустороннее.

См. также 

 Площадь Минина и Пожарского
 Сенная площадь
 Улица Пискунова

Ссылки 
 Век спустя, ул. Тихоновская

Примечания 

Ульянова улица
Нижегородский район Нижнего Новгорода